Brookton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Brookton, Western Australia, ort, Brookton Shire, 
 Brookton Shire, local government area, Western Australia

USA 

 Brookton, Georgia, ort, Hall County, 
 Brookton, Maine, ort, Washington County,